Die Abkürzung NTZ steht für:

 Niedersächsische Tageszeitung, das „Kampfblatt für den Nationalsozialismus“, ab 1. Februar 1931 unter Bernhard Rust herausgegeben
Nürtinger Zeitung
Nachrichtentechnische Zeitschrift, das offizielle Organ der Informationstechnischen Gesellschaft

NTZ